Clay County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Clay County (Alabama)
 Clay County (Arkansas)
 Clay County (Florida)
 Clay County (Georgia)
 Clay County (Illinois)
 Clay County (Indiana)
 Clay County (Iowa)
 Clay County (Kansas)
 Clay County (Kentucky)
 Clay County (Minnesota)
 Clay County (Mississippi)
 Clay County (Missouri)
 Clay County (Nebraska)
 Clay County (North Carolina)
 Clay County (South Dakota)
 Clay County (Tennessee)
 Clay County (Texas)
 Clay County (West Virginia)
 Clayton County (Georgia)
 Clayton County (Iowa)